Doctorow ist der Familienname folgender Personen:

 Cory Doctorow (* 1971), kanadischer Science-Fiction-Autor
 E. L. Doctorow (1931–2015), US-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber